Повторение, также повтор — может означать:

 Повторение — повторное выполнение конкретного движения с отягощением в одном сете (подходе) в бодибилдинге.

В искусстве 
 Повтор — родовое название средств художественной выразительности.
 «Повторение» — роман французского писателя и кинорежиссёра Алена Роб-Грийе.
 «Повторение» () — сатирико-философская фантастическая притча 1976 года Станислава Лема из цикла «Кибериада».

См. также 

 Тавтология — риторическая фигура, представляющая собой повторение одних и тех же или близких по смыслу слов.